Big Mac steht für:

 ein Fast-Food-Gericht von McDonald’s, siehe Big Mac
 ein Supercomputer, der 2003 von Virginia Tech gebaut wurde, siehe System X
 der interne Arbeitsname für einen frühen Apple-Macintosh-Computer mit 512K RAM, anstelle der damals üblichen 128K
 Big-Mac-Index, internationaler Vergleichsindex auf Basis des Fastfoodgerichtes
 ein deutscher Spielfilm von 1985 mit Thomas Gottschalk in der Titelrolle, siehe Big Mäc (Film)
 Big McIntosh, ein Charakter der Serie My Little Pony – Freundschaft ist Magie